Résultats détaillés du simple dames de l'édition 2010 de l'US Open qui se déroule du 30 août au .

Faits marquants 

 La  mondiale Serena Williams déclare forfait à cause d'une blessure pas tout à fait résorbée, laissant la place à Caroline Wozniacki, qui devient tête de série .

 La Biélorusse Victoria Azarenka, tête de série , s'écroule durant son match du deuxième tour. Victime d'une commotion cérébrale à la suite d'une chute peu avant le début du match et accablée par la chaleur, elle est contrainte à l'abandon.

 L'Estonienne Kaia Kanepi, tête de série , bat la Belge Yanina Wickmayer () en trois sets, alors qu'elle perd le premier 6-0.

 Fait plutôt rare au classement WTA : malgré sa victoire dans le tournoi, Kim Clijsters perd deux places au profit de Venus Williams et de Vera Zvonareva qui réalisent un bien meilleur parcours que lors de l'édition 2009. La joueuse russe obtient par ailleurs le meilleur classement de sa carrière ( mondiale).

Forfaits 

  Serena Williams (1, blessure au pied) →  Gréta Arn 
  Justine Henin (13, lésion du ligament du coude droit) →  Sandra Záhlavová
  Melinda Czink (86, blessure) →  Anna Chakvetadze

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2010
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en août 2010
Tennis en septembre 2010